Лифтёр — тот, кто занимается управлением и осмотром лифтов.
Лифтёр —  человек, занимающийся пауэрлифтингом.

Другое 
 Лифтёр — прозвище советского серийного убийцы Дмитрия Гридина, убившего в течение 1989 года трёх девушек.
 Лифтёр — прозвище российского серийного насильника-педофила и грабителя Олега Косарева.